Electric est un mot anglais signifiant « électrique ». Il fait notamment référence à :

Musique

Album 

 , album de Maksim Mrvica sorti le  ;

 , album de The Cult sorti le  ;
 , album de Paul Rodgers sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Richard Thompson sorti le  ;
 , album des Pet Shop Boys sorti le .

Chanson 

 , chanson de Suede présente sur l'album Head Music sorti le  ;

 , chanson de Leila K présente sur l'album  sorti en 1996 ;
 , chanson de Robyn présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Melody Club présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti le .

Autres 
 Electric, outil de CAO électronique.
 La rivière Electric, cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Le pic Electric, sommet du Montana, aux États-Unis.
 Electric, personnage de la série de bande dessinée Astérix.